Auguste Sabatier peut désigner :
 Auguste Sabatier (1839-1901), un théologien protestant français ;
 Auguste Sabatier (1883-1944), un homme politique français.